Konan eller Kōnan kan syfta på

Kōnan, Aichi - en stad i Aichi prefektur, Japan
Kōnan, Kōchi - en stad i Kōchi prefektur, Japan
Konan, Shiga - en stad i Shiga prefektur, Japan
Kōnan – en stad i Nordkorea, se Hŭngnam (ort i Nordkorea) 
Konan (fiktiv figur) – en fiktiv karaktär i mangaserien Naruto, som är medlem i den kriminella organisationen Akatsuki